UFC on ESPN: Blaydes vs. Daukaus, известный также как UFC on ESPN 33 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 26 марта 2022 года в спортивном комплексе «Nationwide Arena» в городе Коламбус, штат Огайо, США.

В главном бою вечера Кёртис Блейдс победил Криса Докаса техническим нокаутом во втором раунде. В соглавном бою Алекса Грассо победила Джоанну Вуд удушающим приёмом в первом раунде.

Подготовка турнира

Изменение заглавного события турнира 
Изначально в качестве заглавного поединка турнира был запланирован бой в полутяжёлом весе между бывшим чемпионом UFC Яном Блаховичем (#1 в рейтинге) и Александром Ракичем (#3 в рейтинге). 28 января стало известно, что Блахович получил травму позвоночника в области шеи и вынужден сняться с турнира. 10 февраля организаторами было объявлено, что в качестве нового заглавного события турнира официально назначен бой в тяжёлом весе между американцами Кёртисом Блейдсом (#4 в рейтинге) и Крисом Докасом (#9 в рейтинге).

Изменения карда турнира 
Бой в женском наилегчайшем весе между Джоанной Вуд (#7 в рейтинге) и Алексой Грассо (#9 в рейтинге) был первоначально запланирован на турнире UFC Fight Night: Виейра vs. Тейт в ноябре 2021 года. Но тогда Грассо была вынуждена сняться с мероприятия из-за травмы и была заменена Тайлой Сантос. Бой был перенесен, и теперь ожидается, что он станет соглавным поединком этого события.

Ожидалось, что бой в полусреднем весе между Мэттом Брауном и Брайаном Барбереной состоится в декабре прошлого года на UFC on ESPN: Фонт vs. Алду. Но тогда Браун был удален из карда турнира из-за положительного результата теста на COVID-19. Теперь они должны встретиться на этом мероприятии.

На турнире был запланирован бой в легчайшем весе, в котором должны были встретиться Монтел Джексон и Даннаа Батгерел. Однако Джексону пришлось отказаться от поединка и его заменил Крис Гутьеррес.

Бой в женском минимальном весе между бывшей чемпионкой Invicta FC Мишель Уотерсон (#8 в рейтинге) и Амандой Рибас (#9 в рейтинге) был первоначально запланирован на UFC 257 в январе 2021 года. Но тогда Уотерсон  снялась с боя по нераскрытой причине и их встреча была заново запланирована на этом турнире. Однако в начале марта стало известно, что Уотерсон вновь была вынуждена сняться из-за травмы, и их бой был перенесен на UFC 274.

На турнире был запланирован бой в полулёгком весе, в котором должны были встретиться Нейт Ландвер и Лерон Мёрфи. Однако, Мёрфи снялся с боя по нераскрытой причине и был заменён на Дэвида Онаму. В свою очередь, неделю спустя уже Ландвер выбыл из поединка и бой был отменён.

Два дебютанта UFC российского происхождения Алиасхаб Хизриев и Абусупьян Магомедов (представляет Германию) должны были провести бой друг с другом в среднем весе. Однако Магомедов выбыл по неизвестной причине и его на коротком уведомлении заменил ещё один российский дебютант Денис Тюлюлин.

На турнире был запланирован бой в полулёгком весе, в котором должны были встретиться Такер Лутц и Чхве Сын У. Однако Чхве был вынужден сняться из-за травмы и бой был отменён.

На турнире должен был состояться бой в тяжёлом весе между Илиром Латифи и россиянином Алексеем Олейником. Однако, непосредственно в день проведения турнира Латифи снялся из-за болезни и бой был отменён.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

[*] Уже после церемонии взвешивания стало известно, что Латифи снялся с турнира из-за болезни и его бой с Олейником отменён.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Брайан Барберена vs. Мэтт Браун
 Выступление вечера: Кёртис Блейдс и Крис Гутьеррес

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
29 марта после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN